Bežigrad je lahko:

 Bežigrad, Ljubljana, ljubljanska mestna četrt severno od ljubljanske Železniške postaje (Četrtna skupnost Bežigrad) 
 Bežigrad (Celje), mestni predel Celja
 Bežigrad, ulično ime v Ljubljani
 Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
 Kino Bežigrad, Ljubljana
 Knjižnica Bežigrad, Ljubljana
 Osnovna šola Bežigrad, Ljubljana
 Pošta Ljubljana-Bežigrad
 Stadion Bežigrad, Ljubljana
 Zdravstveni dom Bežigrad, Ljubljana
 Župnija Bežigrad, Ljubljana 
 nekdanja ljubljanska Občina Bežigrad